Massacro di Baga (2013)
Massacro di Baga (2015)